Bíró Béla (1893–1975) közgazdász, újságíró
 Bíró Béla (1899–1982) művészettörténész, rajztanár, portréfestő
 Bíró Béla (1947) irodalomtörténész
 Bíró Béla (?) matematikatanár 
 Bíró Béla (1968) labdarúgó, kapus